Аджа (ажа, ажагбе) — один из языков гбе, которые относят к языкам ква. Общее число носителей — 781 тыс. чел, из них 591 тыс. проживают в Бенине (юго-запад страны) и 190 тыс. чел — в Того (юго-восток страны). Выделяют ряд диалектов: догбо, хве, тадо (стадо, садо), сикпи, тала, довольно схожих между собой (89 — 92 % лексики). Диалект догбо наиболее отличен от других.
Язык используется во всех сферах жизни. Большинство носителей понимает язык ген, некоторые понимают эве и владеют французским.

Примечания

Ссылки 

 Алфавит, произношение и некоторые другие материалы на сайте диаспоры аджа

Языки Бенина
Языки Того
Нигеро-конголезские языки